Andrea Bianchi puede referirse a:
 El arquitecto Giovanni Andrea Bianchi (1675-1740);
 el director de cine Andrea Bianchi (1925);
 el futbolista Andrea Blanchi (Génova 1969);
 el futbolista Andrea Blanchi (Roma 1970).